Nella Chiesa cattolica, il Cardinale protodiacono è il primo cardinale dell'ordine cardinalizio diaconale. 
 Nelle Chiese Ortodosse protodiacono è un primato d'onore del grado diaconale dell'ordine sacro.